Павел Иванович Муравский (Моравский) (; 30 июля 1914, с. Дмитрашковка, Подольская губерния — 6 октября 2014, Киев) — советский и украинский хоровой дирижёр и педагог, Герой Украины (2009). Народный артист Украинской ССР (1960), профессор КГК имени П. И. Чайковского  (1971), почётный академик Национальной академии искусств Украины.

Биография 
Родился 17 (30 июля) 1914 года в селе Дмитрашковка (ныне Песчанский район, Винницкая область, Украина).

Окончил КГК имени П. И. Чайковского в июне 1941 года.

Руководил художественными коллективами
 АПП Тихоокеанской флотилии (1944—1946).
 Капелла «Думка» (1940—1941, 1946—1948) — дирижёр.
 Хоровой коллектив «Трембита» (1948—1964).
 Параллельно, в 1949—1955 годах преподавал во Львовской консерватории.
 Капелла «Думка» (1964—1969).

C 1969 года возглавил хор студентов дирижёрско-хорового факультета КГК имени П. И. Чайковского.

Умер 6 октября 2014 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве (33-й участок)

Чествование 
 21 ноября 2009 года в селе Дмитрашковка был открыт музей-усадьба Муравского.
 В декабре 2009 года отмечалось 95-летие со дня рождения и 75-летие творческо-педагогической деятельности Муравского.

Хоровой конкурс-фестиваль имени Павла Муравского 
 В 2009 года в селе Дмитрашковка был основан ежегодный хоровой конкурс-фестиваль им. П. Муравского. В первом фестивале, прошедшем в июне 2010 г., приняли участие коллективы из Киева, Винницы, Умани, Кировограда, а также из России и Польши. Второй конкурс-фестиваль состоялся 24—26 июня 2011 г. В нём приняли участие хоровые коллективы из Богуслава, Ивано-Франковска и Донецка.

Награды и звания 
 Герой Украины с вручением ордена Державы (23 марта 2009) — за выдающиеся личные заслуги в утверждении высоких образцов украинского хорового пения, обогащении национального культурно-художественного наследия и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
 Орден «За заслуги» I степени (30 июля 2004) — за выдающийся личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и в связи с 90-летием со дня рождения.
 Орден «За заслуги» II степени (22 декабря 1999) — за выдающийся личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, создание национальной хоровой школы, многолетнюю плодотворную педагогическую, творческую и общественную деятельность.
 Почётный знак отличия Президента Украины (20 сентября 1994) — за значительный личный вклад в развитие музыкальной культуры Украины, многолетнюю плодотворную педагогическую и исполнительскую деятельность.
 Орден Красной Звезды (14 октября 1945).
 Орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985).
 Орден Трудового Красного Знамени (30 июня 1951).
 Народный артист Украинской ССР (1960).
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1979) — за концертные программы из произведений Н. Д. Леонтовича (1977—1978).

Примечания

Ссылки 
 ГЕРОЙ УКРАЇНИ — Муравський Павло Іванович
 Муравський Павло Іванович 
 
 
 
 
 

Выпускники Киевской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории
Почётные члены НАИ Украины
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Родившиеся в Песчанском районе
Столетние долгожители Украины
Похороненные на Байковом кладбище
Хоровые дирижёры Украины